

Aeronautica 
 Fix – punto preciso, calcolato tramite radioassistenze o dispositivi di navigazione aerea

Codici 
 FIX – codice vettore ICAO di Airfix Aviation

Geografia 

 Fix-Saint-Geneys – comune dell'Alta Loira (Francia)

Informatica 

 Fix – in inglese informatico termine che significa "correzione" (di un'anomalia) di un software

Sigle 
 Financial Information eXchange – protocollo per lo scambio di dati finanziari

Altro 
 Fix – film del 2008
 Fix – in economia, prezzo di chiusura in un mercato di un bene
 Fix – personaggio de Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne
 Fix – nell'alpinismo, tassello ad espansione.

Altri progetti